Лядихово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лядихово — деревня в Старожиловском районе Рязанской области.
 Лядихово — деревня в Угличском районе Ярославской области.